Мамаканское городское поселение или Мамака́нское муниципа́льное образова́ние — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Бодайбинском районе Иркутской области России. 

Административный центр — рабочий посёлок (пгт) Мамакан.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 2068 человек, в том числе 1001 мужчина и 1067 женщин.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входит 1 населённый пункт:

Археология 
На реке Витим недалеко от посёлка Мамакан находится группа археологических стоянок каменного века «Коврижка». На стоянке «Коврижка-4»  была найдена фигурка палеолитической Венеры.

Ссылки
 Сайт администрации Мамаканского городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Бодайбинского района
Городские поселения Иркутской области